Суперкубок Литви з футболу 2020 — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 лютого 2020 року між чемпіоном і  володарем кубка Литви клубом Судува та віце-чемпіоном Литви клубом Жальгіріс (Вільнюс).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2020
Литва